Tom Farquharson ist der Name folgender Personen:

* Tom Farquharson (Fußballspieler) (1899–1970), irischer Fußballspieler
 Tom Farquharson (Tennisspieler) (* 1992), britischer Tennisspieler